Кристен Виг (, Канандејгва, 22. август 1973) америчка је глумица, комичарка, сценаристкиња и продуценткиња. Постала је позната као члан глумачке екипе скеч комедије -{Saturday Night Live}-, у којој је наступала у периоду од 2005. до 2012. године. Године 2011. играла је главну улогу у комедији Деверуше, која јој је донела номинацију за Златног глобуса за најбољу глумицу у комедији, као и номинације за Оскара и награду БАФТА за најбољи оригинални сценарио, који је написала са Ени Мамоло.

Филмографија 

|-
| 2003. ||| Мелвин иде на вечеру || -{Melvin Goes to Dinner}- || ||
|-
| 2006. || Малолетници без пратње ||-{Unaccompanied Minors}- || Керол Малон||
|-
| 2007. || Заломило се ||-{Knocked Up}- || Џил||
|-
| 2007. || Упознајте Била ||-{Meet Bill}- || Џејн Витман||
|-
| 2007. || Браћа Соломон ||-{The Brothers Solomon}- || Џанин||
|-
| 2007. || Ходај мушки: Прича о Дјуију Коксу ||-{Walk Hard: The Dewey Cox Story}- || Идит Кокс||
|-
| 2008. || Полупрофесионалац ||-{Semi-Pro}- || дресерка медведа||
|-
| 2008. || Преболети Сару Маршал ||-{Forgetting Sarah Marshall}- || инструкторка јоге||
|-
| 2008. || Ракетни трио ||-{Pretty Bird}- || Менди||
|-
| 2008. || Град духова ||-{Ghost Town}- || хируршкиња||
|-
| 2009. || Земља авантуре ||-{Adventureland}- || Полет||
|-
| 2009. || Ледено доба 3 - Диносауруси долазе ||-{Ice Age: Dawn of the Dinosaurs}- || Даброва мама|| позајмила глас
|-
| 2009. || Девојке на точковима ||-{Whip It}- || Меги Мејхем||
|-
| 2009. || Главни састојак ||-{Extract}- || Сузи Ренолдс||
|-
| 2010. || Како да дресирате свог змаја ||-{How to Train Your Dragon}- || Рафнат || позајмила глас
|-
| 2010. || Ноћ за памћење ||-{Date Night}- || Хали Саливан||
|-
| 2010. || Макгрубер ||-{MacGruber}- || Вики Ст. Елмо||
|-
| 2011. || Грозан ја ||-{Despicable Me}- || гђица Хати || позајмила глас
|-
| 2011. || Све добре ствари ||-{All Good Things}- || Лорин Флек||
|-
| 2011. || Ванземаљац Пол ||-{Paul}- || Рут Багс||
|-
| 2011. || Деверуше ||-{Bridesmaids}- || Ени Вокер||такође сценаристкиња и продуценткињаноминација - Оскар за најбољи оригинални сценариономинација - Златни глобус за најбољу главну глумицу у играном филму (мјузикл или комедија)номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
| 2012. || Пријатељи ||-{Friends with Kids}- || Миси||
|-
| 2012. || Освета за Џоли! ||-{Revenge for Jolly!}- || Анџела||
|-
| 2013. || Девојка која обећеава ||-{Girl Most Likely}- || Имоџен ||такође извршна продуценткиња
|-
| 2013. || Грозан ја 2 ||-{Despicable Me 2}- || Луси Вајлд || позајмила глас
|-
| 2013. || Она ||-{Her}- || Секси Маче || позајмила глас
|-
| 2013. || Тајни живот Волтера Митија ||-{The Secret Life of Walter Mitty}- || Шерил Мелхоф||
|-
| 2013. || Спикер 2: Легенда се наставља ||-{Anchorman 2: The Legend Continues}- || Чани||
|-
| 2014. || Мржња и љубав ||-{Hateship, Loveship}- || Џоана Пери||
|-
| 2014. || Близанци костури ||-{The Skeleton Twins}- || Меги||номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу глумицу у комедији
|-
| 2014. || Како да дресирате свог змаја 2 ||-{How to Train Your Dragon 2}- || Рафнат || позајмила глас
|-
| 2014. || Добродошли код мене ||-{Welcome to Me}- || Алис Клиг||продуценткиња
|-
| 2015. || Дневник једне тинејџерке ||-{The Diary of a Teenage Girl}- || Шарлот||
|-
| 2015. || Дериште ||-{Nasty Baby}- || Поли||
|-
| 2015. || Марсовац: Спасилачка мисија ||-{The Martian}- || Ани Монтроуз||
|-
| 2016. || Зулендер 2 ||-{Zoolander 2}- || Алексања Атоз/Катинка||
|-
| 2016. || Истеривачи духова ||-{Ghostbusters}- || Ерин Гилберт||
|-
| 2016. || Генијални умови ||-{Masterminds}- || Кели||
|-
| 2016. || Журка виршли ||-{Sausage Party}- || Бренда||позајмила глас
|-
| 2017. || Грозан ја 3 ||-{Despicable Me 3}- || Луси Вајлд || позајмила глас
|-
| 2017. || Мајка! ||-{Mother!}- || гласник || 
|-
| 2019. || Како да дресирате свог змаја: Скривени свет ||-{How to Train Your Dragon: The Hidden World}- || Рафнат || позајмила глас
|-
| 2020. || Чудесна жена 1984 ||-{Wonder Woman 1984}- || Барбара Минерва/Гепард||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2003.|| Шоу Џоа Шмоа ||-{The Joe Schmo Show}-||др Пет||7 епизода
|-
|2004.|| С њом сам ||-{I'm with Her}-||Кристи ||епизода: -{The Heartbreak Kid}-
|-
|2004.|| Шоу Друа Керија||-{The Drew Carey Show}-|| Сенди||епизода: -{House of the Rising Son-in-Law}-
|-
|2005–2012.|| Уживо суботом увече ||-{Saturday Night Live}-||различите улоге||135 епизоданоминација - Награда Еми за најбољу споредну глумицу у хумористичкој серији (2009-2012)
|-
|2007.|| Телевизијска посла ||-{30 Rock}-||Кандас ван дер Шарк||епизода: -{Somebody to Love}-
|-
|2009.|| Новозеланђани у Њујорку||-{Flight of the Conchords}-||Барбара||епизода: -{Love Is a Weapon of Choice}-
|-
|2009–2010|| Досадно на смрт ||-{Bored to Death}-||Џенифер Гледвил||3 епизоде
|-
|2011.|| Душко Дугоушко ||-{The Looney Tunes Show}-||Лола ||позајмила глас, 25 епизода
|-
|2011.|| Симпсонови ||-{The Simpsons}-||Калиопи Џунипер||позајмила глас, епизода: -{Flaming Moe}-
|-
|2011.|| Сунђер Боб Коцкалоне ||-{SpongeBob SquarePants}-||Мадам Грдоба ||позајмила глас, епизода: -{The Curse of the Hex}-
|-
|2012.|| Порталндија ||-{Portlandia}-||Гати||епизода: -{Cat Nap}-
|-
|2012.|| Симпсонови ||-{The Simpsons}-||Ени Крофорд ||позајмила глас епизода: -{Homerland}-
|-
|2013.|| Уживо суботом увече ||-{Saturday Night Live}-||себе||водитељка, епизода: Кристен Виг/Вемпајер викенд
|-
|2013.|| Ометени у развоју ||-{Arrested Development}-||млада Лусил Блут||7 епизода
|-
|2013.|| Пијана историја ||-{Drunk History}-||Пети Херст||епизода: -{San Francisco}-
|-
|2014.|| Пљачка Вавилона||-{The Spoils of Babylon}-||Синтија Морхаус|| 6 епизоданоминација - Награда Еми за најбољу главну глумицу у мини-серији или ТВ филму
|-
|2015.|| Смртоносно усвајање ||-{A Deadly Adoption}-||Сара Бенсон||ТВ филм
|-
|2015.|| Пљачка пре смрти ||-{The Spoils Before Dying}-||Долорес О'Дел||6 епизода
|-
|2015.|| Врело америчко лето: Први дан кампа||-{Wet Hot American Summer: First Day of Camp}-||Кортни||3 епизоде
|-
|2017.|| Последњи човек на Земљи ||-{The Last Man on Earth}-||Памела||5 епизода
|-
|2017. || Нико || -{Nobodies}- || себе || епизода: -{Not the Emmys}-
|-
|2017. || Мокро вруће америчко лето: 10 година касније || -{Wet Hot American Summer: Ten Years Later}- || Кортни || епизода: -{Tigerclaw}-
|-
|2017. || Велика уста || -{Big Mouth}- || Џесин полни орган || позајмила глас, епизода: -{Girls Are Horny Too}-
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1973.
Америчке глумице
Амерички комичари
Амерички сценаристи
Амерички продуценти
Амерички гласовни глумци
Вегетаријанци